Haxe ist eine alternative Schreibweise für:

 süddeutsche Bezeichnung für Eisbein 
 Hachse, in der Küchensprache der Unterschenkel eines Schweins oder eines anderen Huftieres.
 Haxe (Programmiersprache), eine objektorientierte Programmiersprache

Siehe auch: